Indonesië
 Noemuti (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Noemuti (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara